Марк е мъжко име, което произлиза от латинското Mart-kos, което означава „посветен на бог Марс“.

Хора на изкуството 
 Марк Хамил, актьор, известен с ролята си на Люк Скайуокър от „Междузвездни войни“
 Марк Ленард, американски актьор
 Марк Ръфало, американски актьор
 Марк Алън Шепърд, актьор
 Марк Страйксън, английски актьор
 Марк Уолбърг, актьор
 Марк Твен, американски писател
 Марк Шагал, руски художник
 Марк Леви, френски писател

Музика 
 Марк Нопфлър, британски музикант
 Марк Оуен, член на Take That
 Марк Янсен – холандски китарист
 Марк Антъни – певец

Политици 
 Марк Антоний, римски политик и генерал
 Марк Аврелий, римски политик
 Марк Емилий Лепид – римски политик
 Марк Порций Катон Стари – римски политик

Спортисти 
 Марк Шпиц, американски плувец
 Марк Гонсалес, чилийски футболист
 Марк ван Бомел холандски футболист
 Марк Уебър, австралийски пилот от Формула 1
 Марк Блъндел английски пилот от Формула 1
 Марк Жене тестов пилот на Ферари във Формула 1
 Марк Уилямс уелски професионален играч на снукър
 Марк Селби английски професионален играч на снукър и билярд
 Марк Алън английски професионален играч на снукър
 Марк Кинг английски професионален играч на снукър
 Марк Дейвис английски професионален играч на снукър
 Марк Уилям Дейвис американски играч на бейзбол
 Марк Берто швейцарски скиор
 Марк Марков български тенисист

Други 
 Марк, християнски апостол, един от четиримата евангелисти
 Марк (папа) – римокатолически папа
 Марк Дейвид Чапман, убиеца на Джон Ленън
 Марк Андрисън – американски програмист
 Марк, герой от детския анимационния сериал „Галактически футбол“